Сент-Сесі́ль-ле-Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 115 км на північ від Марселя, 34 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 958 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2282,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Сесіль-ле-Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Сесіль-ле-Вінь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Сесіль-ле-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз